Miejscowości w USA:
 Fair Haven – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Fair Haven – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Fair Haven – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
 Fair Haven – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland

Gminy w USA:
 Fair Haven (ang. Fair Haven Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Fair Haven (ang. Fair Haven Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland